

Geografia 
 Varen – comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna (Occitania)
 Varen – comune svizzero nel distretto di Leuk (Canton Vallese)

Sport 
 V-Varen Nagasaki – società calcistica giapponese con sede a Nagasaki